Stranach ist der Name folgender Orte:

 Stranach (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft von Hüttenberg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Stranach (Gemeinde Mörtschach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Katastralgemeinde der Gemeinde Unternberg in Salzburg, Österreich
 Ortschaft der Gemeinde Mariapfarr in Salzburg, Österreich
 Ortschaft der Gemeinde Sankt Michael im Lungau in Salzburg, Österreich